

Ірек — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Ірек — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Ірек — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Ірік